Evolucija čovjeka